Buchenwald steht für:
 Rotbuchenwald, ein Waldtyp

geographische Objekte:
 Buchenwald (Ortenaukreis), Ort im Schwarzwald
 Buchenwald (Masburg), Ortsteil von Masburg im  Landkreis Cochem-Zell
 Selenyj Jar (Kalusch),  Dorf im Rajon Kalusch, Oblast Iwano-Frankiwsk, Ukraine (deutscher Name, Ost-Galizien)

 Bakonywald, eine Region in Ungarn

 KZ Buchenwald, 1937–1945 ein nationalsozialistisches Konzentrationslager nahe der Stadt Weimar
 Speziallager Nr. 2 Buchenwald, 1945–1950 ein sowjetisches Speziallager auf dem Gelände des früheren KZ Buchenwald
 Buchenwald, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, ab 1945: Kolonia Tuławki in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (nicht mehr existenter Ort)

Siehe auch:
 Buechenwald